De Svenska Cupen 2006 was de 51ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 17 maart en eindigde op 11 november met de finale in het Råsunda Stadion in Solna. De beker ging voor de derde keer (na 1941 en 1998) naar Helsingborgs IF, dat in de finale Gefle IF met 2-0 versloeg.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2006
Superettan 2006

2006
Svenska Cupen